Projeção de Lambert pode referir-se a:

Projeção cilíndrica de Lambert
Projeção azimutal de Lambert
Projeção cônica conforme de Lambert